Оуя́н Цзинъу́ (, Оуя́н Цзянь ) (1871—1943) — один из светских реформаторов китайского буддизма начала — первой половины XX века. Основатель буддийской Академии Внутренней Науки в Нанкине (1922—1952). 

Ученик Ян Вэньхуэя. Философия Оуяна была следствием реимпорта памятников философии йогачары из Японии через посредство Нандзё Бунъю и Ян Вэньхуэя. Оуян Цзинъу критиковал собственно китайские буддийские школы, отдавая предпочтение индианизированной версии Сюаньцзана. 

В начале своей деятельности вслед за Ян Вэньхуэем придерживался буддизма китайской школы Хуаянь, потом разочаровался в нём и посвятил специальные сочинения критике доктрины Махаяна шраддхотпада шастры («Трактат о пробуждении веры в Махаяну», VI в.), в которой он видел источник «искажений» индийского учения в Китае. 

Основной тезис йогачары восходит к каноническому тексту махаянского буддизма Дашабхумика сутре («Сутра десяти ступеней»), где провозглашается следующее положение: «Что касается трех миров, то они есть не что иное, как только лишь сознание». Поэтому йогачару часто сравнивают с европейскими формами идеализма, особенно, с идеализмом Беркли.

Семья 
Сын — китайский политический и военный деятель японо-китайской войны 1937-1945 Оуян Гэ (пиньинь Ōuyáng Ge, кит. трад. 歐陽格, кит. упр. 欧阳格, 1895-1940).

Литература 

 Martin Kusch. The Sociology of Philosophical Knowledge.  Springer, 2000. ISBN 0792361504, 9780792361503 стр. 144
 Торчинов Е. А. Хайдеггер и традиционалистская мысль Китая XX века.  \\ Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур. Отв.ред. М. Я. Корнеев, Е. А. Торчинов. 2-е изд. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. Стр. 174.
 Yin-shun (перевод с китайского на английский Wing H. Yeung) The Way to Buddhahood: Instructions from a Modern Chinese Master.  Wisdom Publications, 1998. ISBN 0861711335, 9780861711338 Стр. xviii

Ссылки 
 Подробная биография Оуяна Цзинъу (англ. яз.) на сайте Университета Сунь Ятсена (Тайвань).

Философы по алфавиту
Философы Китая
Религиозные деятели Китая
Учителя буддизма XX века
Оуян